Revivre, périodique antisémite français, publié de 1943 à 1944 ;

 Revivre, mini-série française réalisé par Haim Bouzaglo diffusée du  au  sur Arte ;

 Revivre, titre belge de Résurrection (), film américain de Rouben Mamoulian, sorti en 1934 ;
 Revivre, film sud-coréen d'Im Kwon-taek, sorti en 2014.

Homonymie de titre